Barvitius ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Viktor Barvitius (1823–1901), böhmischer Architekt des Historismus
 Johann Anton Barvitius (dt. Barwitz, seit den 1590er Jahren: Freiherr von Fernamont; * um 1555, † 1620), Geheimer Rat
 Viktor Barvitius (1834–1902), Maler